

Geografia
Novara – comune italiano capoluogo della provincia di Novara
Novara di Sicilia – comune italiano nella città metropolitana di Messina

Persone
Daniele Novara – pedagogista italiano
Francesco Novara – psicologo italiano
Lorenzo di Novara – vescovo di Novara
Renato Novara – doppiatore italiano
Domenico Maria Novara da Ferrara – astronomo italiano

Altro
Novara Calcio – Squadra calcistica di Novara
Seiner Majestät Schiff  Novara  – la nave da guerra che condusse Massimiliano d'Asburgo a prendere possesso della corona del Messico nel 1864, nell'ambito dell'intervento francese in Messico.
Seiner Majestät Schiff  Novara  – Incrociatore leggero della k.u.k. Kriegsmarine in servizio durante la prima guerra mondiale.

Pagine correlate 
 Novarese